Интуиция — способность принимать правильные решения, минуя промежуточные результаты.
 Интуиция (фильм)
 Интуиция (телепередача)